Venier puede hacer referencia a :

Arquitectura
 Palacio Manfrin Venier, edificio palaciego de Venecia (Véneto, Italia), ubicado en el sestiere de Cannaregio.
 Palazzo Venier dei Leoni, museo de la colección de Peggy Guggenheim.

Personas
 Cecilia Venier-Baffo (1525 o 1530 - 1583), esposa del sultán otomano Selim II y madre de su sucesor Murad III.
 Mara Venier (1950-), presentadora de televisión, guionista y actriz italiana.
 Sebastiano Venier (1496-1578), dux de la República de Venecia de 1577 a 1578.
 Stephanie Venier (1993-), esquiadora austriaca.